An Eventful Evening – film del 1911
 An Eventful Evening – film del 1916